64-PWCP-I (, русское название Первый личный чемпионат мира по шашечной композиции в русские шашки в жанре проблемы) — первый личный чемпионат мира по составлению проблем в русские шашки, организованный под эгидой ФМЖД. Совет директоров ФМЖД (CD) возложил на комиссию по композиции (CPI FMJD) осуществление контроля и проведение чемпионата 64-PWCP-I.

64-PWCP-I проводился по 5 категориям (три со свободной темой и две тематические); в каждой из них участник мог представить не более 2-х композиций. Индивидуальный результат участника чемпионата определялся по сумме очков его семи лучших произведений, независимо от категории.

Всего на чемпионат поступило 312 композиций от 34-х авторов. В категориях А, В – по 68 позиций; в категории С – 61; в категории D – 64; в категории E – 51 позиция.

Композиции прислали представители 5 стран: Беларусь - 16 участников; Украина – 11; Россия – 5; Литва, Израиль – по 1 участнику.

Даты 
Чемпионат проводился с 15 августа 2011 года по 15 августа 2012 года. Подведение итогов затянулось и чемпионат завершился позднее запланированного срока.

Окончательный срок отсылки: 15 декабря 2011 года.

Срок присылки замечаний и протестов — 3 сентября 2012 года.

Судейская комиссия 
Члены жюри: Валдас Беляускас (Литва), Геннадий Андреев (Латвия), Айрат Нагуманов (Россия).

Координатор чемпионата Пётр Шклудов (ответственный за контакт с судьями и участниками).

Участники чемпионата

Разделы Чемпионата 
Категория А. Миниатюры.

Соотношение сил: (от – 4 шашек для каждой из сторон, до - 6 шашек для каждой из сторон, включая соотношения 5 (белых)х3 (чёрных), 4х6, 6х4, 4х5, 5х4, 5х6, 6х5.).

Тема свободная.

 Категория B. Средние проблемы.

Соотношение сил: (от – 7 шашек для одной из сторон, до - 9 шашек для каждой из сторон, включая соотношения 5х7, 7х5, 6х7, 7х6, 6х8, 8х6.).

Тема свободная.

Категория C. Средние проблемы.

Соотношение сил: (от – 7 шашек для одной из сторон, до - 9 шашек для каждой из сторон, включая соотношения 5х7, 7х5, 6х7, 7х6, 6х8, 8х6.).

Тема: по окончании основной комбинационной части, должен быть получен этюдный эндшпиль (новый, или старый) с не менее чем двумя композиционными вариантами.

Категория D. Большие проблемы.

Соотношение сил: (от – 10 шашек для одной из сторон, до - 12 шашек для каждой из сторон, включая соотношения 8х10, 10х8, 9х10, 10х9, 9х11, 11х9.).

Тема свободная.

Категория Е. Большие проблемы.

Соотношение сил: (от – 10 шашек для одной из сторон, до - 12 шашек для каждой из сторон, включая соотношения 8х10, 10х8, 9х10, 10х9, 9х11, 11х9.).

Тема: по окончании основной комбинационной части, должен быть получен этюдный эндшпиль (новый, или старый) с не менее чем двумя композиционными вариантами.

Подведение итогов 
Процесс подведения шёл двухэтапно. Сначала члены жюри оценивали проблемы по 100-очковой шкале и определяли места каждого произведения в каждой категории. Затем произведениям присваивались очки в соответствии с занятыми ими местами:

1-е место – 100 очков, 2-е место – 97 очков, 3-е место – 94 очка, 4-е место 92 очка, 5-е место – 90 очков, 6-е место – 88 очков, 7-е место – 87 очков и далее уменьшая на 1 очко за каждое последующее место.

Индивидуальные результаты участника определялись суммой семи лучших произведений в любых категориях. В случае равенства очков по семи лучшим произведениям, использовались дополнительные критерии:

а) Сумма зачётных очков в 8-и лучших произведениях.

b) Сумма зачётных очков в 9-и лучших произведениях.

с) Сумма зачётных очков в 10-и произведениях.

Награждение 
Победителю чемпионата в разделе проблемы присвоено звание чемпиона мира со вручением золотой медали и дипломом CPI FMJD. Второй и третий призёры чемпионата в общем зачёте награждены дипломами, серебряной и бронзовой медалями.

Призовой фонд:

- I место 300 $

- II место 200 $

- III место 100 $

Итоги

Ссылки 
 Позиции и авторские решения 64-PWCP-I

Окончательные итоги и замечания жюри 64-PWCP-I.

Примечания 

2011 год в шашках
2012 год в шашках
Чемпионаты мира по шашечной композиции
Соревнования по русским шашкам